L'Institut du cycle du combustible japonais  (Japan Nuclear Cycle Development Institute ou JNC) a été fondé en  pour développer des techniques avancées en énergie nucléaire afin de compléter le cycle du combustible nucléaire, particulièrement la surgénération, le traitement du combustible nucléaire usé, la fabrication de combustible à base de plutonium et de déchets hautement radioactifs. Il a succédé à la compagnie de développement de réacteurs et de combustible nucléaire (PNC). L'institut a fusionné avec l'institut de recherche de l'énergie atomique japonaise (JAERI) en , devenant ainsi l'agence japonaise de l'énergie atomique (JAEA).

Références 
 Site officiel sur le site JAEA
 Histoire de l'institut du cycle du combustible japonais

 

Industrie nucléaire au Japon